Filip Horanský e Jiří Veselý erano i detentori del titolo ma hanno superato i limiti di età per partecipare ai tornei juniores.

Liam Broady e Joshua Ward-Hibbert hanno sconfitto in finale Adam Pavlásek e Filip Veger per 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Nikola Milojević /  Kaichi Uchida (primo turno)
 Julien Cagnina /  Thiago Monteiro (quarti di finale)
 Connor Farren /  Frederico Ferreira Silva (secondo turno)
 Andrew Harris /  Nick Kyrgios (semifinale)

 Kimmer Coppejans /  Herkko Pöllänen (secondo turno)
 Liam Broady /  Joshua Ward-Hibbert (campioni)
 Pedja Krstin /  Filip Peliwo (quarti di finale)
 Luke Bambridge /  Kyle Edmund (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2012